Dorio puede hacer referencia a:

 Cualquier cosa relativa a los dorios, tribu de la antigua Grecia.
 Dorio o Dorion, una antigua ciudad griega nombrada por Homero.
 Dorio, un dialecto del griego.
 Dorio, un orden arquitectónico.
 Dorio, un modo musical.
 Dorio, una localidad del norte de Italia.